Али Гасанов:
 Гасанов, Али Алиевич (род. 1976) — азербайджанский художник и музыкант.
 Гасанов, Али Шамиль оглы (род. 1948) — государственный и политический деятель.